A 30 589-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc közigazgatási területén. Az egyik átkötő ág a Miskolc-dél csomópontban, ahol a 304-es főút kiágazik az M30-as autópályából.

Ennél a csomópontnál az M30-as majdnem pontosan északi irányban halad, egy nagy sugarú íven, a 304-es pedig délnyugat felé ágazik ki belőle. A 30 589-os a csomópontnak az az ága, amely a Budapest felé tartó forgalmat vezeti rá az M30-asra. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 248 méter.

A csomópont további átkötő ágai: Budapest felől a 30 586-os, Miskolc északi része felé a 30 587-es, Miskolc északi része felől pedig a 30 588-as.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30589
30589
30589